Altaar (religie), een offertafel voor godsdienstige plechtigheden
Altaar (sterrenbeeld), een sterrenbeeld